

Persone
 Amanda Keen, nota anche come Amanda Janes (1978) – ex tennista britannica
 Bob Keen, propr. Robert Keen (1960) – regista, truccatore ed effettista britannico
 Dafne Keen (2005) – attrice spagnola
 Geoffrey Keen, propr. Geoffrey Ian Keen (1916-2005) – attore britannico
 Keen'V. pseudonimo di Kevin Bonnet (1983) – cantante francese
 Kevin Keen (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Malcolm Keen (1887-1970) – attore inglese
 Paul Keen Mokeski (1957) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Robert Earl Keen (1956) – cantautore statunitense
 Steve Keen (1953) – economista australiano
 Will Keen, propr. Walter Maurice Keen (1970) – attore britannico

Altro
 Commander Keen – serie di videogiochi sviluppati dalla id Software
 Keen Eddie – serie televisiva anglo-americana prodotta dalla Fox Broadcasting Company
 Roy's Keen  – brano del cantante inglese Morrissey